Chaim Soloveitchik – rabbino ed educatore bielorusso 
 Joseph Soloveitchik – rabbino, filosofo ed educatore bielorusso
 Yitzchak Zev Soloveitchik – rabbino ed educatore bielorusso